Sammansatt index för nationers kapacitet (Composite Index of National Capability, CINC) är ett statistiskt mått på länders kapacitet (nationell makt) skapat av J. David Singer inom projektet Correlates of War 1963.  CINC bygger på ett medelvärde av vilken andel landet utgör av världens totalsumma inom sex olika områden.  Områdena representerar demografisk, ekonomisk och militär styrka.  CINC används snarare än BNP inom modern forskning som ett mått på makt,  och är fortfarande bland de mest kända och accepterade måtten på nationell förmåga. CINC mäter dock bara "hård makt" och kan missa andra former av nationellt inflytande.

Metod
Varje komponent är landets andel av världstotalen inom ett visst område:

Andel=

CINC = 

Där är…

 TPR = landets andel av världens befolkning
 UPR = landets andel av stadsbefolkningen i världen
 ISPR = landets andel av järn- och stålproduktion
 ECR = landets andel av primärenergiförbrukning
 MER = landets andel av militära utgifter
 MPR = landets andel av militär personal
 Lista med länder efter CINC

Länderlista (2007) 
Data från 2007

Referenser

Noter

Tryckta källor
Singer, Joel David: The Correlates of War. Testing some Realpolitik Models. New York: The Free Press, 1980.

Länder efter typ